Мари́я-Гра́ция Лачеде́лли (, урожд. Мари́я-Гра́ция Константи́ни, ; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской сборной Италии участница шести  (лучший результат — пятое место в ) и двенадцати  (лучший результат — серебряные призёры в ). В составе женской сборной ветеранов Италии участница двух  (лучший результат — шестое место в ).

Играла в основном на позиции четвёртого. Много лет была скипом команды.

Достижения 
 : серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии